A remény rabjai, Stephen King négy kisregényt tartalmazó kötete
 A remény rabjai, Stephen King kisregénye az azonos című kötetben
 A remény rabjai, Stephen King azonos című kisregényéből készült film (1994)